

Geografia 
 Mirandola  – comune in provincia di Modena, Emilia-Romagna

Persone 
 Abate Pico della Mirandola – nobile e politico italiano
 Alessandro I Pico della Mirandola – nobile e militare italiano
 Franciszek Mirandola – scrittore, poeta e traduttore polacco, appartenente al movimento artistico della Giovane Polonia
 Giovanni Francesco II Pico della Mirandola – nobile, filosofo e letterato italiano
 Giovanni Pico della Mirandola – umanista e filosofo italiano
 Laura Pico della Mirandola – nobile italiana
 Lodovico Pico della Mirandola – cardinale italiano

Altro 
 Castello di Mirandola – castello  nel centro storico di Mirandola
 Mirandola – tragedia scritta da Barry Cornwall